Termenul Adonis se poate referi la:

 Adonis, personaj din mitologia greacă
 Adonis (plantă), gen de plante din familia Ranunculaceae
 Adonis sau Adunis, poet arab sirian-libanez, în exil în Franța